Benjamin (1968), een film uit 1968 van Michel Deville met Michèle Morgan en Catherine Deneuve
 Benjamin (lied) (1971), van de Belgische zanger Louis Neefs
 Benjamin (motorfiets), een Frans historisch motorfietsmerk
 Benjamin (stam), een van de twaalf stammen van de Israëlieten
 Benjamin (tijdschrift), een Amsterdams tijdschrift
 Benjamin (voornaam), een jongensnaam
 Benjamin (zoon van Jakob), in de Hebreeuwse Bijbel de jongste zoon van Jakob en Rachel

Geografie:
 Benjamin (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Benjamin (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah

Personen met de achternaam Benjamin
 André Benjamin, een Amerikaanse rapper, producer en acteur
 Arthur Benjamin, (1893-1960), een Australisch componist
 George Benjamin, een Engels componist
 Joel Benjamin, een Amerikaanse schaker
 Shelton Benjamin, een Amerikaanse worstelaar
 Walter Benjamin, een Joodse-Duitse marxistische cultuurfilosoof